Gian Francesco Brignole peut désigner :
 Gian Francesco I Brignole Sale, doge de Gênes de 1635 à 1637,
 Gian Francesco II Brignole Sale, doge de Gênes de 1746 à 1748, se couvrit de gloire dans la lutte contre les autrichiens.